Barry Gordine (né en 1948), footballeur anglais ;
 Dora Gordine (1895-1991),  sculptrice estonienne aussi connue sous le pseudonyme de La Gordine ou de Gordina ;
 Sacha Gordine (1910-1968), producteur de cinéma.

Voir aussi :